Hegeberg ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):

 Hegeberg (Schwalefeld) (654,0 m), im Rothaargebirge, bei Schwalefeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hegeberg, deutscher Name des Výrovna (540 m), bei Libouchec, Bezirk Ústí nad Labem, Tschechien
 Hegeberg (Asel-Süd) (460 m), im Kellerwald, nahe Asel-Süd (Vöhl), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hegeberg (Wolfsburg) (99 m), in Rabenberg (Wolfsburg), kreisfreie Stadt Wolfsburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hegekopf